Афе́к () — неоднозначный термин.

Топонимы 
 Антипатрида — древний город в центре современного Израиля, построенный Иродом Великим на месте укреплённого поселения Афек; на сегодняшний день — археологический памятник Тель-Афек (не путать с одноимённым объектом на севере Израиля).
 Крепость Мигда́ль-Це́дек (также известная как Мигдаль Афек) — археологический памятник близ Тель-Афека.
  — археологический памятник на севере современного Израиля, восточнее Кирьят-Бялика (не путать с одноимённым объектом в центре Израиля).
  — заповедник, включающий источники Эйн-Афек, археологический памятник Тель-Афек и окружающую территорию.
  — современный кибуц на севере Израиля, близ Тель-Афека.

Фамилии 
 Афек, Йоханан (ивр. ‏יוחנן אפק‏‎, фамилия изначально Копелович) — израильский шахматист и шахматный композитор.
 Афек, Шарон (ивр. ‏שרון אפק‏‎) — генерал-майор и главный военный прокурор Армии обороны Израиля.

См. также 
 Афекан (кратер)
 Афики́м (мн. ч. от «Афик»).